Birmingham Bulls ist der Name verschiedener Sportvereine:
 Einem englischen American-Football-Verein, siehe Birmingham Bulls (Footballteam).
 Einem ehemaligen Eishockeyteam aus Birmingham, Alabama, das von 1976 bis 1979 in der nordamerikanischen World Hockey Association (WHA), sowie anschließend von 1979 bis 1981 in der Central Hockey League (CHL) aktiv war, siehe Birmingham Bulls (WHA).
 Einem ehemaligen Eishockeyteam aus Birmingham, Alabama, das in der Saison 1983/84 in der nordamerikanischen Atlantic Coast Hockey League (ACHL) aktiv war, siehe Birmingham Bulls (ACHL).
 Einem ehemaligen Eishockeyteam aus Birmingham, Alabama, das von 1992 bis 2001 in der nordamerikanischen East Coast Hockey League (ECHL) aktiv war, siehe Birmingham Bulls (ECHL)